Chanson païenne (film, 1929) (The Pagan) est un film américain de W.S. Van Dyke sorti en 1929.
 Chanson païenne (film, 1950) (Pagan Love Song) est un film musical américain de Robert Alton sorti en 1950.